Пе́рттунен () — финская фамилия. Известные носители:

 Перттунен, Архип Иванович (1769—1841) — карельский рунопевец.
 Перттунен, Владимир Антонович (род. 1937) — депутат Верховного Совета СССР XI созыва.
 Перттунен, Вяйнё (1906—1984) — финский борец.
 Перттунен, Михаил Архипович (1817—1899) — карельский рунопевец, сын Архипа Перттунена.
 Перттунен, Татьяна Алексеевна (1881—1963) — карельская сказительница, исполнитель эпических песен.